alkan (węglowodór)
 Charles-Valentin Alkan